Assistent steht für:

 Assistent (Datenverarbeitung), Computerprogramm
 Helfer, von behinderten Menschen selbstgewählt, siehe Assistenz (Behindertenhilfe)
 wissenschaftlichen Mitarbeiter, siehe Wissenschaftlicher Assistent
 abstrakter Dienstrang bei Beamten, siehe Amtsbezeichnung
Fahrerassistenzsystem in Kraftfahrzeugen

Siehe auch:

 Assistenz (Begriffsklärung)